

Tablica

Izvori 

 Vinkovački List: #2392, #2394

1999-2000
vukovarsko-srijemska-3